Vila Rusalka je název pro více budov:

 Vila Rusalka (Karlovy Vary) – vila z roku 1893 v Karlových Varech, původně zvaná vila Klemm, později Charlotte Klemm
 Vila Rusalka (Vysoká u Příbramě) – vila z roku 1885 ve Vysoké u Příbramě, letní sídlo skladatele Antonína Dvořáka

Související články 
 Rusalka (rozcestník)